BSC eller BSc kan have flere betydninger:
 Bachelor of science (naturvidenskab) – en universitetsgrad
 Brovst Speedway Club – dansk speedway klub